Patrick Forbes  kan syfta på bland andra:

* Patrick Forbes (1564–1635), skotsk kyrkoman, biskop av Aberdeen
 Patrick Forbes (1611?–1680), skotsk kyrkoman, biskop av Caithness